Sweetwater — banda estado-unidense
 Sweetwater: A True Rock Story — filme de 1999 sobre a banda Sweetwater

Topônimos 

 Sweetwater (Flórida)
 Sweetwater (Tennessee)
 Sweetwater (Texas)
 Condado de Sweetwater

Desambiguação
Desambiguações de topônimos